Отоннох () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°01' с. ш. 139°20' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°28' с. ш. 143°49' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°47' с. ш. 134°06' в. д..
 Отоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°13' с. ш. 126°15' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°53' с. ш. 133°41' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°05' с. ш. 114°55' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°53' с. ш. 114°33' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°15' с. ш. 133°13' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°38' с. ш. 116°10' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°46' с. ш. 115°44' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°56' с. ш. 110°35' в. д..
 Отоннох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°22' с. ш. 141°30' в. д..
 Отоннох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°21' с. ш. 126°19' в. д..
 Отоннох — река, Хабаровский край, координаты 59°56' с. ш. 139°39' в. д..
 Отоннох — река, Хабаровский край, координаты 58°27' с. ш. 133°07' в. д..

Примечания